International Consumer Electronics Show (CES, Международная выставка потребительской электроники) — выставка потребительской электроники, ежегодно проходящая в январе в Лас-Вегасе (штат Невада, США), поддерживаемая Consumer Electronics Association (CEA).

История 

Первая выставка CES прошла в июне 1967 года в Нью-Йорке.

С 1978 по 1994 год, CES проводилась дважды в год: в январе в Лас-Вегасе как Winter Consumer Electronics Show (WCES) и в июне в Чикаго как Summer Consumer Electronics Show (SCES).

Начиная с 1995 года выставка проводится в Лас-Вегасе.

Значимые технические продукты, представленные на CES

1970—1990 гг. 
 1970 — первый домашний видеомагнитофон (VCR) — Philips N1500.
 1974 — оптический диск
 1979 — домашние компьютеры Atari 400 и Atari 800
 1981 — видеокамера
 1981 — компакт-диск (CD)
 1982 — домашний компьютер Commodore 64 и игровая приставка Vectrex
 1990 — звуковая карта

1991—2000 гг. 
 1991 — CD-i
 1993 — MiniDisc
 1993 — Radio Data System
 1994 — 
 1996 — DVD
 1998 — телевидение высокой чёткости (HDTV)
 1999 — жёсткий диск видеомагнитофона (PVR)
 2000 — Digital Audio Radio (DAR)[en]?

2001—2010 гг. 
 2001 — игровая приставка Xbox
 2001 — плазменная панель
 2002 — Home Media Server
 2003 — Blu-Ray
 2003 — HDTV PVR
 2004 — High Definition Audio
 2005 — Windows Media Center: демонстрация закончилась появлением «синего экрана смерти»
 2005 — IPTV
 2005 — Samsung 102-дюймовый плазменный телевизор
 2006 — Philips дисплей Rollable
 2006 — разнообразие сервисов цифрового контента
 2007 — Windows Vista и DirectX 10 представили игры Age of Conan: Unchained и Crysis
 2007 — New convergence of content and technology
 2008 — Panasonic 150-дюймовый и 50-дюймовый тонкий телевизор
 2008 — OLED-телевизор
 2009 — Смартфон Palm Pre
 2009 — Пикопроектор
 2009 — 3D-проектор
 2009 — Minoru 3D Webcam — первая в мире 3D веб-камера
 2009 — 3D HDTV
 2010 — Dell субноутбук Dell Adamo
 2010 — Intel Core i7
 2010 — Parrot AR.Drone — летающая игрушка, работающая с помощью Wi-Fi на iPhone
 2010 — планшет
 2010 — нетбук
 2010 — устройства для Android

2011 
 Смартфон Motorola Atrix 4G (2011 год)
 Камера-контроллер Microsoft Kinect (2011 год)
 Connected TV (2011 год)
 Smart Appliances (2011 год)
 Ford’s Electric Focus (2011 год)
 Планшетный компьютер Motorola Xoom (2011 год)
 Смартфон LG Revolution (2011 год)
 Смартфон Samsung Infuse 4G (2011 год)
 Смартфон HTC Thunderbolt (2011 год)
 Смартфон Sony Ericsson Xperia Arc (2011 год)
 Смартфон Motorola CLIQ (2011 год)
 Смартфон Motorola Droid Bionic (2011 год)
 Mitsubishi 92-дюймовый 3D-телевизор и 3D домашний кинотеатр (2011 год)
 Samsung 3D HD-телевизор серии D8000 (2011 год)
 LG LED 3D-телевизор Infinia Nano (2011 год)
 Toshiba очки 4K для 3D-прототипа телевизора (2011 год)
 IMAX (2011 год)
 Процессор ARM (архитектура) (2011 год)
 Наушники Parrot ZIK By Starck (2012 год)
 NVIDIA представила Tegra 4 и игровую приставку Project Shield (2013 год)
 Kingston анонсировала первую в мире USB-флешку ёмкостью 1 Терабайт DataTraveler HyperX Predator 3.0 (2013 год)
 Sony представила Sony Xperia Z и Sony Xperia ZL смартфоны с 5" экраном (2013 год)
 Panasonic представила 20" планшет с Windows 8 и разрешением 4K (3840 x 2160) (2013 год)
 85-дюймовый UHD-телевизор от Samsung и разрешением 4K (2013 год)
 Японская компания Canon представила новую компактную камеру PowerShot N (2013 год)
 Intel анонсировала два низковольтных процессора Core i5-3439Y и Core i7-3689Y (до 13 Вт.) (2013 год)
 Samsung показала первый в мире изогнутый OLED-телевизор (2013 год)
 Valve назвали 13 моделей Steam Machines от их аппаратных партнеров (CES 2014)

2014 
В 2014 году выставка прошла с 7 по 10 января.

2015 
В 2015 году выставка прошла c 6 по 9 января.

 Компания Thync продемонстрировала устройство, которое способно рассчитывать настроение его владельца. Сам по себе запуск программы возможен через iPhone. Приложение можно будет купить уже в этом году.
 Разработчики из CoolChip Technologies показали модель кулера для процессоров LGA 2011. Система воздушного охлаждения использует функцию «dynamic cooling» для более быстрой работы материнской платы.
 В ходе выставки Valve не показала ничего нового, но появилась информация, что игровой контроллер, который создаёт компания, практически готов и будет показан в марте 2015 года в ходе выставки GDC. Представитель Valve сообщил, что Steam Machines также будут широко представлены на выставке GDC.

2016 
В 2016 году выставка прошла с 6 по 9 января.

Корпорация Nikon представила новейшую профессиональную модель фотоаппарата Nikon D5.

2018 
В 2018 году корпорация LG представила первый в мире изогнутый телевизор LG Signature OLED TV R.

Были представлены первые устройства стандарта Wi-Fi 6.

2019 
CES 2019 прошла 8-11 января в Лас-Вегасе, собрав более 180 тыс. посетителей и представив более 4400 компаний.

Выставки 2020 и 2021 годов были отменены, из-за пандемии коронавируса.

2022 
В 2022 году выставка прошла 5—7 января.

Несколько продемонстрированных экспонатов:
 Самоходный трактор John Deere
 Портативный проектор весом 2 фунта от Samsung
 Массажное кресло Bodyfriend, которое делает кардиограмму и массирует тело полностью лучше любого массажиста
 Автомобили Sony Vision-S
 Космический самолет Dream Chaser
 Игровой стол Arcade1Up Infinity
 Смеситель Moen Smart от производителя премиальной сантехники Moen с управлением движением
 Самый большой в мире OLED-телевизор от LG
 Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 3
 Изогнутый  17 Fold LED от ASUS

2023 
В 2023 году выставка прошла 5—8 января.
 Беспроводной телевизор от LG — М3 Zero Connect.
 «умная» ручка Nuwa Pen от голландской фирмы Nuwa

См. также 
 CeBIT (проводится в Ганновере, Германия)
 Computex (в Тайбэе, Тайвань)

Ссылки 
 Официальный сайт CES

Примечания 

Международные выставки
Выставки информационных технологий
Выставки и ярмарки в Лас-Вегасе
Мероприятия, регулярно проводимые с 1967 года